JFK pode se referir a:

 JFK - sigla utilizada para se referir a John Fitzgerald Kennedy, 35º presidente dos Estados Unidos
 JFK - sigla utilizada para se referir ao Aeroporto Internacional John F. Kennedy, um dos aeroportos de Nova York, nos Estados Unidos
 JFK (filme) - filme americano de 1991, dirigido por Oliver Stone, sobre o assassinato do presidente John Kennedy

Desambiguação